Lammassaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lammassaaret (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Lammassaaret (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Lammassaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,65, long 28,74), 
 Lammassaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Lammassaaret (ö i Mellersta Österbotten, Kaustby), 
 Lammassaaret (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Lammassaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Lammassaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Lammassaaret (ö i Mellersta Österbotten, Karleby), 
 Lammassaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,56, long 29,32), 
 Lammassaaret (ö i Lappland, Norra Lappland), 
 Lammassaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio), 

Robotskapade Finlandförgreningar